Бакаев шлях — один из путей (дорога, сакма), западная ветвь Муравского шляха, по водоразделам рек, между Сеймом и Псёлом, по которому крымские татары и ногайцы совершали набеги за ясырём, на южные (окраинные) рубежи Русского царства.

Являлся второстепенным шляхом, которым, по «Книге Большого Чертежа»: «белогородские (аккерманские) татары прихаживали на Рыльские, и на Болховские, и на Орловские места — Бокай мурза». Позже, до строительства железных дорог в России, использовался чумаками как Чумацкий.

Маршрут 
Бакаев шлях ответвлялся от Муравского шляха к югу от реки Сейма, простиравшегося от Перекопа до Тулы, пересекая его в 40 километрах выше Курска. Назван по имени Бакая-мурзы, одного из предводителей крымских татар, часто пользовавшимся этим путём для набегов на южные города царства в XVI — начале XVII веков.

Отрезок Бакаева шляха от Рыльска до Болхова назывался Свиной дорогой. В другом источнике сказано: «… между прочим потому, что через Севск, издревле смотревший на татарскую „Свиную дорогу“, или „Бакаев шлях“, шла в Москву дорога от Чёрного моря, …».
Несколько позже, в начале XVIII века на карте «Русских трактов» А. Русова находим в Александрийском уезде только один «Черный Шлях», связывавшийся с Бакаевым шляхом (шедшим с вершин р. Оки) и проходивший к Очакову.
Одно из крупных вторжений, совершённых по Бакаеву шляху, состоялось в 1644 году, когда около 30 — 40 тысяч татар вторглись в Путивльский, Севский и Рыльский уезды.

См. также 
 Крымско-ногайские набеги на Русь

Примечания

Литература 
 
 Русов А. А., «Русские тракты в конце 17 и начале 18 веков», 1876 год;
 «Материалы для оценки земель Херсонской губернии.», Том ІІ. Елисаветградский уезд. (статистико-экономическое описание уезда). Составлено Статистическим Отделением при Херсонской Губернской Земской Управе. (С двумя картами и 10 приложениями). Херсон. Типография М. К. Аспера (бывш. Ващенко, Потемкинская ул. д. № 9). 1886 год;
 
 А. (М.) Ловягин, «Татарские шляхи XVI и XVII веков на юге России», «Правительственный вестник», № 267, 13 декабря 1909 года;
 
 Новосельский А. А., «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века», -, 1948 год;
 «Советская историческая энциклопедия.» — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. М. Жукова. 1973—1982 годов.
 В. В. Богуславский, «Славянская энциклопедия.»

Ссылки 
 Зорин А. В. Степное порубежье
 В. В. Богуславский, «Славянская энциклопедия.», Бакаев шлях.
 Сайт дализовут.народ.ру, Книга Большому Чертежу.
 Советская историческая энциклопедия > Бакаев Шлях.

Шляхи
Военная история Русского государства
Набеговые пути крымских татар
Исторические дороги России